Bünz steht für:

 Bünz, ein Bach im Schweizer Kanton Aargau

Bünz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gottlieb Bünz (1843–1918), deutscher Diplomat
 Enno Bünz (* 1961), deutscher Historiker
 Frauke Missfeldt-Bünz (1882–1976), deutsche Malerin
 Tilmann Bünz (* 1957), deutscher Journalist und Buchautor